

Sigle 
 Malattia da decompressione
 Disturbo depressivo maggiore 
 Mouvement pour la Démocratie et le Développement – Movimento per la Democrazia e lo Sviluppo, partito politico della Repubblica Democratica del Congo
 Marca del distributore

Codici 
 MDD – codice aeroportuale IATA del Midland/Airpark di Midland (Stati Uniti d'America)
 mdd – codice ISO 639-3 della lingua mbum
 MDD – codice ISO 3166-2:PE della regione di Madre de Dios (Perù)